Соревнования мучжин в плавании на 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года проводились в бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме 26 и 27 июля.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 10:46 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:36, а финал — 27 июля.

Серб Милорад Чавич первый и единственный раз в карьере выиграл золото чемпионата мира.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 
 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылка 
 Результаты 

50 м, баттерфляй, мужчины